

Населені пункти та їхні частини
 Вілямово — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Вілямово — село в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вілямово — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вілямово — частина села Вайшнори в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вілямово — осада в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вілямово — осада в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки